Osoby o tym nazwisku:
 Aleš Besta – czeski piłkarz
 Jan Besta – niemiecki nauczyciel i pisarz
 Willibald Besta – niemiecki malarz i grafik